Il plurale di balestra
Jean-Marie Balestre, dirigente sportivo francese